John Davey ist der Name folgender Personen:

* John Davey (Leichtathlet) (* 1928), australischer Langstreckenläufer
 John Davey (Schwimmer) (* 1964), britischer Schwimmer 

Siehe auch:
 Gerry Davey (John Gerald Davey;  1914–1977), britischer Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 John Davy